

Toponyme 
 Xian de Shen (莘县 Shēn Xiàn), subdivision administrative de la province du Shandong en Chine,

Patronyme chinois 
 Shen Buhai (申不害) (-385–-337) : légiste et ministre chinois du duc Zhao dans l'État du Han
 Shen Congwen (沈從文) ( - ), écrivain chinois de la période moderne
 Shen Changyin et Shen Changping (1975-) et (1983-), deux frères cannibales et tueurs en série chinois
 Shen Dao ou Shen Tao (慎到) (-350?--275?), philosophe chinois de la période des Royaumes combattants
 Shen Fu (沈復) (1763-?) : écrivain auteur de Six chapitres d'une vie flottante sous la dynastie Qing
 Shen Jiji (vers 750-800) : écrivain
 Shen Jun (1977) : judokate chinoise
 Shen Kuo (沈括) (1031 - 1095) : scientifique polymathe chinois et un fonctionnaire gouvernemental sous la dynastie Song
 Shen Rong (née en 1935 ou 1936) : écrivain chinois
 Wen-Yu Shen : pianiste chinois,
 Shen Xue (申雪 Shēn Xǔe) : patineuse artistique chinoise,
 Shen Yixiu (1590-1635), poétesse chinoise
 You-hui Shen (1932) : biologiste chinois.
 Shen Yue, écrivain (441-513)

Pseudonyme 
 Kool Shen, rappeur français du groupe NTM,
 Shen, auteur du webcomic Owlturd comix.

Autres 
 Shen (參宿 cān xiù), loge lunaire de l'astronomie chinoise,
 Shen ou Chen (申 shēn), neuvième branche terrestre du cycle sexagésimal chinois,
 Shen nung pen Ts'ao king (神农本草经 Shén nóng běn cǎo jīng, Shen nong ben cao jing), le plus vieux livre chinois sur les plantes médicinales,
 Shen () est un serpent de la mythologie chinoise,
 Shen, personnage du jeu vidéo League of Legends.

Notes et références 

Homonymie de patronyme